Löffelholz ist der Familienname folgender Personen:

 Löffelholz von Kolberg (auch: Löffelholz von Colberg), Patrizierfamilie der Freien Reichsstadt Nürnberg
 Karl Georg von Löffelholz, Pseudonym von Peter Abraham (1936–2015), deutscher Schriftsteller
 Burkhard Löffelholz von Kolberg (1599–1675), vorderster Losunger und Reichsschultheiß von Nürnberg
 Curt Loeffelholz von Colberg (1874–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Friedrich von Loeffelholz (1955–2017), deutscher Radrennfahrer und Hochschullehrer
 Georg Wilhelm Löffelholz von Kolberg (1661–1719), Kaiserlicher Generalfeldzeugmeister 
 Johann Löffelholz (1448–1509), Rechtsgelehrter, Humanist und Dichter (Pseudonym: „Cocles“) 
 Martin Löffelholz (* 1959), deutscher Professor für Medienwissenschaft
 Martin Löffelholz von Kolberg (?–1533), Pfleger des Pflegamts Lichtenau (Mittelfranken)
 Sigmund Friedrich Löffelholz von Kolberg (1807–1874), Forstmann  
 Thomas Löffelholz (1932–2018), deutscher Journalist
 Thomas Löffelholz von Kolberg (1472–1527), Feldhauptmann 
 Wilhelm Löffelholz (1424–1475), Hauptmann, Diplomat und Ratsherr
 Wilhelm Christian Eberhard Friedrich Löffelholz von Kolberg (1809–1891), Oettingen-Wallersteinscher Domanialkanzleirat und Archivar, Vorstand der Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen in Maihingen, Heraldiker

Siehe auch: 
 Löffelholz-Codex, bedeutende technologische Bilderhandschrift des Martin Löffelholz von Kolberg